Республика Карелия включает в себя 16 муниципальных районов. Три из них имеют статус национального: Калевальский, Олонецкий и Пряжинский районы.

См. также 
 Герб Республики Карелия
 Гербы населённых пунктов Республики Карелия
 Флаги Карелии

Ссылки 
 Карелия — гербы и флаги

Примечания 

Гербы районов России
Гербы Республики Карелия